Соллертинский — фамилия. Известные носители:

 Соллертинский, Сергей Александрович (1846—1920) — протоиерей, ординарный профессор СПбДА, доктор богословия.
 Соллертинский, Иван Иванович (1902—1944) — советский музыковед, педагог, театральный и музыкальный критик.